RRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marree (Australia)